Kungsängsskolan kan syfta på:

 Kungsängsskolan, Sala
 Kungsängsskolan, Uppsala